Mistrzostwa Słowacji w piłce nożnej plażowej 2019 (słow. Majstrovstvá Slovenskej republiky v plážovom futbale 2019) – turniej piłki nożnej plażowej, który odbył się 5 lipca 2019 roku w miejscowości Hlohovec. Organizatorem był związek Plážový futbal Slovensko dowodzony przez Słowacki Związek Plażowych Sportów (ŠAPS). W tym turnieju został wyłoniony Mistrz Słowacji na rok 2019. Na turnieju zostało rozegranych 15 meczów, zagrało siedem zespołów. 

Drużyna BSC Hustý obroniła tytuł Mistrza Słowacji.

Faza grupowa 
Legenda do tabel:
 Zwyc. – zwycięstwa
 Por. – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Grupa C 
Grupa C składała się z trzech drużyn, ponieważ jeden z zespołów nie stawił się na turnieju.

Grupa M

Faza pucharowa

Hat-tricki 
  Matúš Lešinský w meczu PFK Bratislava - ŠK Nované 7:2 (faza grupowa)
  David Čarnogurský w meczu BS Slavia Praha - ŠK Nované 6:3 (faza grupowa)
  Lukáš Trampota w meczu BS Slavia Praha - Ševčovič Team 8:0 (II półfinał)
  Lukáš Makara w meczu Ševčovič Team - PFK Bratislava 4:1 (o III miejsce)
  Róbert Hustý w meczu BS Slavia Praha - BSC Hustý 1:3 (Finał)

Klasyfikacja końcowa

Mistrzowie Słowacji

Nagrody indywidualne 
Najlepszy zawodnik turnieju:  Lukáš Trampota (BS Slavia Praha)
Król strzelców:  Filip Vyhnal (BSC Hustý)
Najlepszy bramkarz:  Jan Bártl (BS Slavia Praha)

Linki zewnętrzne 
 Ogłoszenie turnieju 
 Wyniki turnieju 

Mistrzostwa Słowacji w piłce nożnej plażowej mężczyzn
2019 na Słowacji
2019 w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie na Słowacji
Powiat Hlohovec